Maicon puede referirse a:

 Maicon Douglas Sisenando (1981-), futbolista brasileño que juega actualmente en el Criciúma de Italia
 Maicon Pereira de Oliveira (1988-2014), futbolista brasileño que jugó principalmente en Ucrania;
 Maicon Pereira Roque (1988-), futbolista brasileño que juega actualmente en el Al-Nassr FC de Arabia Saudita.
Maicon da Silva (1993-), futbolista brasileño que juega en el FC Tulsa.